Crabbe ist der Familienname folgender Personen:

 Allen Crabbe (* 1992), US-amerikanischer Basketballspieler
 Buster Crabbe (1908–1983), eigentlich Clarence Linden Crabbe, US-amerikanischer Schwimmer und Schauspieler
 Charles C. Crabbe (1878–1969), US-amerikanischer Jurist und Politiker 
 Frans Crabbe (um 1480–1553), flämischer Kupferstecher der Frührenaissance der Region
 George Crabbe (1754–1832), britischer Dichter
 Megan Jayne Crabbe (* 1994), englische Aktivistin für Body positivity, Autorin und Bloggerin
 Reginald Percy Crabbe (1883–1964), britischer Leichtathlet und Bischof der Anglikanischen Kirche
 Samuel Azu Crabbe (1918–2005), ghanaischer Chief Justice

Crabbe ist der Familienname der folgenden fiktiven Person:
 Vincent Crabbe, Romanfigur, siehe Figuren der Harry-Potter-Romane#Vincent Crabbe und Gregory Goyle

Siehe auch:
 Krabbe (Begriffsklärung)